katharsis – pojęcie stosowane w psychologii
 katharsis – w teorii literatury, jedna z podstawowych kategorii tragedii
 Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki  – książka Andrzeja Szczeklika 
 Katharsis – album muzyczny Czesława Niemena
 Katharsis – album muzyczny fińskiej heavymetalowej grupy Embraze
 Katharsis – singel Dody
 Katharsis – gra komputerowa
 Katharsis – płyta Teatru Tworzenia